Nine Elms (district) - district in Londen
 Nine Elms Lane - straat in dit district
 Nine Elms (metrostation) - metrostation in Londen in bovenstaand district
 Nine Elms (treinstation) - gesloten treinstation in Londen in bovenstaand district

 Nine Elms British Cemetery - militaire begraafplaats in Poperinge, België
 Nine Elms Military Cemetery - militaire begraafplaats in Thélus
 The Optimists of Nine Elms - film uit 1973